Dougal peut désigner :

 Dougal, prénom d'origine écossaise
 Dougal, locomotive des industries 
 Dougal, producteur et disc-jockey de happy hardcore
 Stuart Dougal, arbitre de football

Homonymie